B 30 oder B30 steht für:
 die Bundesstraße 30 in Deutschland
 die Thayatal Straße in Österreich
 „Viruskonjunktivitis“ (ICD-10-Code), infektiöse Krankheit
 Besturn B30, eine chinesische Limousine
 Volvo B30, einen Motor von Volvo aus dem Jahre 1968
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Tsogo-Sprachen

B30